Eierhouder
 Eierschaal, de 'schil' van een vogelei (en dus ook van een eieren die gegeten worden)